Argentina
 Agua Dulce y La Soledad – municipio della provincia di Tucumán
 Messico
 Agua Dulce – comune dello stato di Veracruz
 Stati Uniti d'America
 Agua Dulce – census-designated place della Contea di Los Angeles, California
 Agua Dulce – census-designated place della Contea di El Paso, Texas
 Agua Dulce – città della Contea di Nueces, Texas
 Agua Dulce popolazione autoctona amerinda della Florida. Estinta nel XVIII secolo.

Pagine correlate 
 Aguadulce